Caniapiscau – rzeka w Kanadzie
 Caniapiscau – jezioro w Kanadzie, sztucznie podpiętrzone w latach 80. XX wieku
 Caniapiscau – regionalna gmina hrabstwa (MRC) w prowincji Quebec, w Kanadzie